Newtown (Connecticut)
 Newtown (Indiana)
 Newtown (Missouri)
 Newtown (Ohio)
 Newtown (Comtat de Schuylkill), concentració de població designada pel cens de Pennsilvània, Estats Units d'Amèrica
 Newtown (Comtat de Powys), població del comtat de Powys, a Gal·les